

Geografia 
 Bea – comune dell'Aragona (Spagna)
 Bea – città dell'antica Grecia ubicata in Laconia

Sigle 
 Bank of East Asia – banca di Hong Kong
 Belgian Entertainment Association – associazione professionale belga del settore dell'intrattenimento
 British European Airways – compagnia aerea britannica
 Bureau of Economic Analysis – ufficio di analisi economica dello United States Department of Commerce
 Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile – ufficio francese di inchiesta ed analisi per la sicurezza dell'aviazione civile.

Codici 
 BEA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bereina (Papua Nuova Guinea)
 bea – codice ISO 639-3 della lingua beaver

Informatica 
 BEA Systems

Persone 
 Augustin Bea – cardinale tedesco del XX secolo, gesuita
 Iñaki Bea – calciatore spagnolo

Altro 
 Bea – diminutivo di Beatrice